Cape pode ser:

Joey Cape
Cape Girardeau
Cape Agulhas
Cape May

Desambiguação